Paczolay Gyula vegyészmérnök (1930–) 
 Paczolay Gyula tornabíró (1941–2019)

Személynév-egyértelműsítő lapok